Glade
GladeXML
Glade (Kansas)
Belle Glade
Glade (marca)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos